Jadetor bezeichnet:

 Yumenguan, „Jadetor-Pass“ in Dunhuang in der chinesischen Provinz Gansu
 Yumen, kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Jiuquan in der chinesischen Provinz Gansu